

Toponymie 
 Billière, commune française de Haute-Garonne.
 Taussac-la-Billière, commune française de l'Hérault.

Patronymie 
 Michel Billière (1943-2020), joueur français de rugby à XV.

Voir aussi
 René Billères (1910-2004), personnalité politique française.
 Billère, commune française des Pyrénées-Atlantiques.
 Bilhères, commune française des Pyrénées-Atlantiques.